

Населені пункти та їхні частини

 Беньковиці — село в гміні Дрвіня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Беньковиці — село в гміні Добчиці Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Беньковиці — село в гміні Кшижановіце Ратиборського повіту Сілезького воєводства
 Беньковиці — частина міста Вроцлав в Нижньосілезькому воєводстві

Примітки